Сент-Юрбен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея
 Сент-Юрбен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер